Bócoris () ou Baquenrenefe (Bakenrenef) (720 a.C. - 715 a.C.) foi um faraó do Egito da XXIV dinastia egípcia, Época Baixa.

Bibliografia 
O sacerdote e historiador egípcio Manetão considera-o o único rei da XXIV dinastia. Sexto Júlio Africano indica que o seu governo durou seis anos, enquanto que Eusébio de Cesareia (versão de Jorge Sincelo) informa que reinou 44 anos.

Os estudiosos modernos incluem seu pai Tefnacte, faraó do Egito na XXIV dinastia egípcia, embora afirmem que o seu reinado foi ainda mais curto que o do filho, tendo durando cerca de cinco anos. Estas informações são-nos fornecidas pelos textos do enterro do Touro Ápis.
Manetão é ainda a fonte que informa dos acontecimentos do reinado de 
Uahkara-Bakenrenef. 

O primeiro dos seus relatos, fala-nos de que um cordeiro profetizou que o Egito seria conquistado pelos Assírios, este relato foi depois repetido por outros autores clássicos como foi o caso de Cláudio Eliano na sua obra (De Natura Animalis 12,3). Um segundo relato diz-nos que Uahkara-Bakenrenef foi capturado por Shabako, um rei da XXV dinastia egípcia que o terá morto queimando-o vivo.

Diodoro Sículo, escrevendo cerca de três séculos depois de Manetão, conta alguns detalhes diferentes. Indica que enquanto Uahkara-Bakenrenef tinha uma fraca aparência era mais sábio que os antecessores. Os egípcios atribuem-lhe uma lei referente aos contratos que proporcionou uma maneira de pagar dividas e contas quando não se tinha redigido um contrato e essa lei foi utilizada até aos tempos de Diodoro. Por este motivo e por outros Diodoro inclui Uahkara-Bakenrenef como um dos seis legisladores mais importantes do Antigo Egito. Apesar da importância relatada por estes escritores, poucos mais registos sobre Uahkara-Bakenrenef perduraram. A principal inscrição sobre o seu reinado refere-se à morte e enterro de um touro Ápis no ano 5º e 6º do seu reinado; o resto são algumas estelas que Auguste Mariette descobriu no Serapeu de Sacara. Foi pai de Nekau ba irib ré, rei do Egito.

Titulatura

Faraós da XXIV dinastia egípcia